Новак Джокович — победитель соревнований

Прошлогодний чемпион Роджер Федерер проиграл в четвёртом раунде.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.

  Роджер Федерер (Четвёртый раунд)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Четвертьфинал, отказ)
  Николай Давыденко (Третий раунд)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Томми Робредо (Четвертьфинал)
  Иван Любичич (Полуфинал)
  Джеймс Блэйк (Второй раунд)
  Томми Хаас (Второй раунд)
  Новак Джокович (Титул)
  Давид Налбандян (Третий раунд)
  Энди Маррей (Полуфинал)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Михаил Южный ''(Третий раунд)

<li>  Маркос Багдатис (Второй раунд)
<li>  Ллейтон Хьюитт (Отказ)
<li>  Хуан Карлос Ферреро (Второй раунд)
<li>  Яркко Ниеминен (Четвёртый раунд)
<li>  Дмитрий Турсунов (Второй раунд)
<li>  Доминик Хрбаты (Второй раунд)
<li>  Хуан Игнасио Чела (Четвертьфинал)
<li>  Радек Штепанек (Четвёртый раунд)
<li>  Марат Сафин (Второй раунд)
<li>  Юрген Мельцер (Второй раунд)
<li>  Карлос Мойя (Второй раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
<li>  Николас Альмагро (Третий раунд)
<li>  Оливье Рохус (Третий раунд, отказ)
<li>  Хосе Акасусо (Второй раунд)
<li>  Жиль Симон (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Sony Ericsson Open 2007